El término Arare puede referirse a:

Norimaki Arare o Arale Norimaki, personaje principal del manga y anime creado por Akira Toriyama Dr. Slump.
Arare, un tipo de galleta japonesa elaborada con arroz glutinoso y condimentada con salsa de soja.
Arare, destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Harusame.
Arare, destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Asashio.